Едисон има више значења:

 Томас Алва Едисон, научник
 Едисон (Вашингтон)
 Едисон (Џорџија)
 Едисон (Њу Џерзи)
 Едисон (Небраска)
 Едисон (Охајо)